La Superliga russa di pallavolo femminile 2011-2012 si è svolta dal 9 ottobre 2011 al 12 aprile 2012: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club russe e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva alla Ženskij volejbol'nyj klub Dinamo-Kazan'.

Regolamento
La competizione prevede che tutte le squadre si incontrino in due volte in gironi di andata e ritorno, al termine dei quali le prime quattro accedono alle semifinali, mentre le squadre classificate tra il quinto e l'ottavo posto si sfidano in un girone il cui vincitore si qualifica alla Challenge Cup. Le ultime quattro partecipano ai play-out.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Classifica

Risultati

Play-off scudetto

Risultati

Play-off 5º posto
La formula prevede che le squadre si sfidino in due round robin sui campi delle squadre meglio piazzate in regular season conservando i punti ottenuti nella prima fase della stagione. Il primo round si è giocato a Krasnodar, mentre il secondo a Saratov.

Risultati

Classifica

Play-out
La formula prevede che le squadre si sfidino in due round robin sui campi delle squadre meglio piazzate in regular season conservando i punti ottenuti nella prima fase della stagione; le ultime due classificate retrocedono. Il primo round si è giocato a Tjumen', mentre il secondo a Čerepovec.

Risultati

Classifica

Collegamenti esterni

 2011-2012